Biscione bezeichnet:

 Biscione (Genua), ein Stadtteil der italienischen Stadt Genua
 Biscione (Heraldik), eine gemeine Figur der Heraldik
 als Casa del Biscione wird die Firma Alfa Romeo, wegen der Nutzung des Biscione in ihrem Logo

Biscione ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Biscione (* 1965), italienischer Komponist und Pianist